Список турунів Молдови включає всі види, роди та інші таксони жуків з родини Турунові (Carabidae), що виявлені на території  Молдови.

Список видів 
У Молдові виявлено понад 510 видів турунів, в тому числі 70 видів роду Bembidion, 47 видів роду Harpalus, 41 вид роду Amara, 27 видів роду Dyschirius, 24 види роду Agonum, 22 види роду Carabus, 22 види роду Pterostichus.

 Abax carinatus
 Abax parallelepipedus
 Abax parallelus
 Acinopus ammophilus
 Acinopus laevigatus
 Acinopus picipes
 Acupalpus brunnipes
 Acupalpus dubius
 Acupalpus elegans
  Acupalpus exiguus
 Acupalpus flavicollis
 Acupalpus interstitialis
 Acupalpus luteatus
 Acupalpus maculatus
 Acupalpus meridianus
 Acupalpus parvulus
 Acupalpus suturalis
 Agonum emarginatum
 Agonum antennarium
 Agonum consimile
 Agonum dolens
 Agonum duftschmidi
 Agonum ericeti
  Agonum extensum
  Agonum fuliginosum
 Agonum gisellae
 Agonum gracile
  Agonum gracilipes
 Agonum hypocrita
 Agonum longicorne
 Agonum lugens
 Agonum marginatum
 Agonum micans
 Agonum monachum
 Agonum muelleri
 Agonum piceum
 Agonum sexpunctatum
 Agonum thoreyi
 Agonum versutum
 Agonum viduum
 Agonum viridicupreum
  Amara abdominalis
  Amara aenea
 Amara anthobia
 Amara apricaria
 Amara aulica
 Amara bifrons
 Amara brunnea
 Amara chaudoiri
 Amara communis
 Amara concinna
 Amara consularis
 Amara convexior
  Amara convexiuscula
 Amara crenata
 Amara curta
 Amara diaphana
 Amara equestris
 Amara eurynota
  Amara familiaris
  Amara fulva
 Amara fusca
 Amara infima
 Amara ingenua
  Amara littorea
 Amara lucida
 Amara majuscula
 Amara montivaga
 Amara municipalis
  Amara nitida
 Amara ovata
 Amara parvicollis
 Amara plebeja
 Amara propinqua
 Amara sabulosa
 Amara saphyrea
 Amara saxicola
 Amara similata
 Amara sollicita
  Amara spreta
  Amara tibialis
 Amara tricuspidata
 Amblystomus metallescens
 Amblystomus niger
 Anchomenus dorsalis
 Anisodactylus binotatus
  Anisodactylus nemorivagus
 Anisodactylus poeciloides
 Anisodactylus signatus
  Anthracus consputus
 Anthracus longicornis
 Anthracus transversalis
  Aptinus bombarda
 Asaphidion flavipes
 Asaphidion pallipes
 Badister bullatus
 Badister dilatatus
 Badister dorsiger
 Badister lacertosus
 Badister meridionalis
 Badister peltatus
 Badister sodalis
 Badister unipustulatus
 Bembidion atlanticum
 Bembidion cruciatum
  Bembidion dalmatinum
  Bembidion decorum
 Bembidion deletum
  Bembidion distinguendum
  Bembidion femoratum
  Bembidion fluviatile
  Bembidion geniculatum
 Bembidion lunatum
 Bembidion milleri
  Bembidion modestum
  Bembidion persicum
  Bembidion saxatile
  Bembidion stephensii
  Bembidion subcostatum
 Bembidion subcostatum
 Bembidion testaceum
 Bembidion tetracolum
 Bembidion illigeri
 Bembidion tetrasemum
  Bembidion tibiale
 Bembidion argenteolum
 Bembidion foraminosum
 Bembidion laticolle
  Bembidion litorale
  Bembidion striatum
 Bembidion velox
  Bembidion aspericolle
  Bembidion axillare
 Bembidion azurescens
  Bembidion latiplaga
  Bembidion minimum
 Bembidion normannum
  Bembidion subfasciatum
 Bembidion tenellum
 Bembidion articulatum
 Bembidion assimile
 Bembidion bisulcatum
 Bembidion chaudoirii
  Bembidion clarkii
 Bembidion doris
 Bembidion fumigatum
 Bembidion guttulatum
 Bembidion octomaculatum
 Bembidion schueppelii
  Bembidion bipunctatum
 Bembidion punctulatum
 Bembidion ruficolle
 Bembidion lampros
  Bembidion properans
  Bembidion pygmaeum
 Bembidion splendidum
 Bembidion dentellum
  Bembidion ephippium
  Bembidion obliquum
  Bembidion semipunctatum
  Bembidion varium
  Bembidion aeneum
 Bembidion biguttatum
  Bembidion guttula
 Bembidion inoptatum
 Bembidion iricolor
 Bembidion lunulatum
 Bembidion mannerheimii
 Bembidion pallidiveste
 Bembidion quadrimaculatum
  Bembidion quadripustulatum
 Bembidion quadricolle
 Blemus discus
 Brachinus bipustulatus
 Brachinus brevicollis
 Brachinus crepitans
 Brachinus ejaculans
  Brachinus elegans
  Brachinus explodens
  Brachinus plagiatus
  Brachinus psophia
 Brachinus turkestanicus
 Bradycellus caucasicus
 Bradycellus csikii
 Bradycellus harpalinus
 Bradycellus ruficollis
 Bradycellus verbasci
 Broscus cephalotes
 Broscus semistriatus
 Calathus ambiguus
 Calathus cinctus
 Calathus distinguendus
 Calathus erratus
  Calathus fuscipes
 Calathus melanocephalus
  Calathus metallicus
 Callistus lunatus
 Calosoma auropunctatum
 Calosoma denticolle
 Calosoma inquisitor
 Calosoma investigator
 Calosoma sycophanta
 Carabus arcensis
 Carabus bessarabicus
 Carabus besseri
 Carabus cancellatus
 Carabus clatratus
 Carabus convexus
 Carabus coriaceus
 Carabus estreicheri
 Carabus excellens
 Carabus glabratus
 Carabus granulatus
 Carabus sibiricus
 Carabus hungaricus
 Carabus intricatus
 Carabus linnei
 Carabus marginalis
 Carabus nemoralis
  Carabus scabriusculus
  Carabus ulrichii
 Carabus variolosus
 Carabus violaceus
 Cephalota chiloleuca
 Cephalota elegans 
 Chlaenius alutaceus
 Chlaenius sulcicollis
 Chlaenius kindermanni
 Chlaenius flavipes
  Chlaenius nigricornis
 Chlaenius nitidulus
 Chlaenius terminatus
  Chlaenius tristis
 Chlaenius vestitus
 Chlaenius cruralis
 Chlaenius decipiens
 Chlaenius festivus
 Chlaenius spoliatus
 Chlaenius dejeanii
 Calomera littoralis 
 Cicindela campestris
 Cicindela hybrida
 Cicindela maritima 
 Cicindela soluta 
 Cicindela sylvicola 
 Clivina collaris
 Clivina fossor
 Clivina laevifrons
 Clivina ypsilon
 Cychrus attenuatus
 Cychrus caraboides
 Cychrus semigranosus
 Cylindera arenaria
 Cylindera contorta
 Cylindera germanica
 Cylindera trisignata
 Cymindis axillaris
 Cymindis cingulata
 Cymindis humeralis
 Cymindis lineata
 Cymindis macularis
  Cymindis miliaris
 Daptus vittatus
 Demetrias imperialis
 Demetrias monostigma
 Diachromus germanus
 Dicheirotrichus lacustris
 Dicheirotrichus ustulatus
 Dicheirotrichus desertus 
  Dicheirotrichus rufithorax
 Ditomus tricuspidatus
 Dixus clypeatus
 Dixus eremita
 Dixus obscurus 
  Dolichus halensis
  Dromius agilis
 Dromius quadraticollis
 Dromius quadrimaculatus
 Drypta dentata
 Dyschirius aeneus
 Dyschirius agnatus
 Dyschirius apicalis
  Dyschirius chalceus
 Dyschirius chalybeus
 Dyschirius cylindricus
 Dyschirius globosus
  Dyschirius importunus
 Dyschirius impunctipennis
 Dyschirius intermedius
 Dyschirius laeviusculus
 Dyschirius gracilis
 Dyschirius luticola
 Dyschirius macroderus
 Dyschirius nitidus
 Dyschirius parallelus
 Dyschirius politus
 Dyschirius pusillus
 Dyschirius rufipes
 Dyschirius salinus
 Dyschirius salinus
 Dyschirius strumosus
 Dyschirius tristis
 Dyschirius angustatus
 Dyschirius numidicus
 Dyschirius numidicus
 Dyschirius digitatus
 Elaphropus diabrachys
 Elaphropus parvulus
 Elaphropus quadrisignatus
 Elaphropus sexstriatus
 Elaphropus hoemorroidalis
 Elaphrus angusticollis
  Elaphrus aureus
 Elaphrus riparius
 Elaphrus uliginosus
 Epaphius secalis
 Harpalus cephalotes
 Harpalus melancholicus
 Harpalus tenebrosus
 Harpalus signaticornis
 Harpalus calceatus
 Harpalus griseus
 Harpalus rufipes
 Harpalus affinis
 Harpalus akinini
  Harpalus albanicus
 Harpalus angulatus
 Harpalus anxius
 Harpalus atratus
 Harpalus autumnalis
 Harpalus calathoides
 Harpalus caspius
 Harpalus dispar
 Harpalus distinguendus
 Harpalus flavescens
 Harpalus flavicornis
 Harpalus froelichii
 Harpalus fuscicornis
 Harpalus fuscipalpis
 Harpalus hirtipes
 Harpalus hospes
 Harpalus inexspectatus
 Harpalus latus
 Harpalus luteicornis
 Harpalus modestus
 Harpalus neglectus
 Harpalus oblitus
 Harpalus picipennis
 Harpalus politus
 Harpalus progrediens
 Harpalus pumilus
 Harpalus pygmaeus
 Harpalus rubripes
 Harpalus saxicola
 Harpalus serripes
 Harpalus servus
 Harpalus smaragdinus
 Harpalus solitaris
 Harpalus stevenii
 Harpalus subcylindricus
 Harpalus tardus
 Harpalus xanthopus
 Harpalus zabroides
 Laemostenus sericeus
  Laemostenus terricola
 Lebia chlorocephala
 Lebia cyanocephala
 Lebia cruxminor
 Lebia humeralis
 Lebia scapularis
 Lebia trimaculata
 Leistus ferrugineus
  Leistus piceus
 Leistus rufomarginatus
 Licinus cassideus
 Licinus depressus
 Licinus silphoides
 Loricera pilicornis
 Masoreus wetterhallii
 Microlestes fissuralis
  Microlestes fulvibasis
 Microlestes gracilicornis
 Microlestes maurus
 Microlestes minutulus
 Microlestes negrita
 Microlestes plagiatus
 Microlestes schroederi
 Molops piceus
 Nebria brevicollis
 Nebria livida
 Nebria rufescens
 Notiophilus aestuans
 Notiophilus aquaticus
 Notiophilus biguttatus
 Notiophilus germinyi
 Notiophilus interstitialis
 Notiophilus laticollis
 Notiophilus palustris
 Notiophilus rufipes
 Odacantha melanura
 Olisthopus rotundatus
 Olisthopus sturmii
 Omophron limbatum
 Oodes gracilis
 Oodes helopioides
 Ophonus ardosiacus
 Ophonus azureus
 Ophonus convexicollis
 Ophonus cordatus
 Ophonus cribricollis
 Ophonus diffinis
 Ophonus gammeli
 Ophonus laticollis
 Ophonus melletii
 Ophonus puncticeps
 Ophonus puncticollis
 Ophonus rufibarbis
  Ophonus rupicola
 Ophonus sabulicola
 Ophonus schaubergerianus
 Ophonus similis
 Ophonus stictus
 Ophonus subquadratus
 Ophonus subsinuatus
 Oxypselaphus obscurus
 Panagaeus bipustulatus
 Panagaeus cruxmajor
 Pangus scaritides
 Paradromius linearis
  Paradromius longiceps
 Paranchus albipes
 Parophonus hirsutulus
 Parophonus maculicornis
 Parophonus mendax
 Patrobus assimilis
 Patrobus atrorufus
 Pedius inquinatus
 Pedius longicollis
 Perigona nigriceps
 Perileptus areolatus
 Philorhizus notatus
 Philorhizus sigma
 Platyderus rufus
 Platynus livens
 Platynus assimilis
 Platynus krynickii
 Platynus longiventris
 Poecilus crenuliger
 Poecilus cupreus
 Poecilus laevicollis
 Poecilus lepidus
 Poecilus puncticollis
 Poecilus punctulatus
 Poecilus sericeus
 Poecilus subcoeruleus
 Poecilus versicolor
 Pogonus cumanus
 Pogonus iridipennis
 Pogonus littoralis
 Pogonus luridipennis
 Pogonus meridionalis
 Pogonus orientalis
 Pogonus punctulatus
 Pogonus reticulatus
 Pogonus transfuga
 Polistichus connexus
 Porotachys bisulcatus
 Pseudotaphoxenus rufitarsis
 Pterostichus anthracinus
 Pterostichus aterrimus
 Pterostichus chameleon
 Pterostichus cursor
 Pterostichus diligens
 Pterostichus elongatus
 Pterostichus gracilis
 Pterostichus hungaricus
 Pterostichus jurinei
 Pterostichus leonisi
 Pterostichus macer
 Pterostichus melanarius
 Pterostichus melas
 Pterostichus minor
 Pterostichus niger
 Pterostichus nigrita
 Pterostichus oblongopunctatus
 Pterostichus ovoideus
 Pterostichus quadrifoveolatus
 Pterostichus rufitarsis
 Pterostichus strenuus
 Pterostichus vernalis
 Scarites terricola
 Sinechostictus doderoi
 Sinechostictus stomoides
 Sphodrus leucophthalmus
 Stenolophus teutonus 
 Stenolophus abdominalis 
 Stenolophus discophorus 
 Stenolophus skrimshiranus 
 Stenolophus steveni 
 Stenolophus mixtus 
 Stenolophus proximus 
 Stomis pumicatus
 Syntomus obscuroguttatus
 Syntomus pallipes
 Syntomus truncatellus
 Synuchus vivalis
 Tachys scutellaris
 Tachys vibex
 Tachys bistriatus
 Tachys centriustatus
 Tachys micros
 Tachyta nana
 Taphoxenus gigas
 Thalassophilus longicornis
 Trechoblemus micros
 Trechus austriacus
 Trechus quadristriatus
 Zabrus spinipes
 Zabrus tenebrioides

Література 
 Крыжановский О. Л. Жуки подотряда Adephaga (семейства Rhysodidae, Trachypachidae, Carabidae) // Фауна СССР. Жесткокрылые, т. 1, вып. 2. Л., изд-во «Наука», 1983. 341 с.
 Nekuliseanu Z.Z., Matalin A.V. A catalogue of the ground-beetles of the Republic of Moldova (Insecta, Coleoptera: Carabidae). Pensoft: Sofia-Moscow, 2000, 164 pp.
 Löbl I., Smetana A. (Eds.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Archostemata — Myxophaga — Adephaga. Stenstrup: Appolo Book, 2003, 819 pp.

Посилання 
 Сайт «Жужелицы мира» (Carabidae of the World)  
 Жужелицы (Carabidae) — взгляд специалиста 

Туруни
Списки твердокрилих
Фауна Молдови
Списки:Молдова